

Ленчин — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ленчин — село в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства